

Pessoas
Marianna Efstratiou
Marianna Leporace
Marianna Zorba
Marianna Armellini, comediante brasileiras.

Localidades
Marianna (Arkansas)
Marianna (Flórida)
Marianna (Pensilvânia)

Outros
602 Marianna

Ver também
 Mariana (desambiguação)
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos